Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Guitarro:

 USS Guitarro (SS-363), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1972
 USS Guitarro (SSN-665), ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, in Dienst von 1972 bis 1992

Guitarro